Эодромей () — плотоядный динозавр из группы тероподов, живший около 230 миллионов лет назад во время позднего триаса, в районе нынешней Аргентины.

Находки были сделаны в предгорьях Анд в 1996 году. Классифицируя древнего ящера, учёные поместили его у «корней» эволюционного дерева тероподных динозавров. Общая длина тела животного, по данным учёных, — 1,2 м, а масса взрослой особи доходила до 5 кг. Изучение E. murphi заставило палеонтологов пересмотреть свои взгляды на классификацию эораптора, предлагая поместить его в группу завроподоморфов, ссылаясь на определённые детали его строения (к примеру, увеличенные ноздри), характерные для данной группы.

Кладограмма

Примечания 

Тероподы
Динозавры триасового периода
Динозавры Южной Америки